

Одинцово

Звенигород

Аксиньино

Голицыно

Большие Вязёмы

Кубинка

Барвиха

Козино 
 с. Козино Троицкая церковь
 с.Козино храм свт. Иоанна Златоуста
 с.Козино часовня Всех святых
 с.Козино Иоанно-Златоустовская церковь

Немчиновка 
 пос. Немчиновка, Советский проспект, д.23-б Христорождественская церковь
 пос. Немчиновка - 1, Ильинская церковь

Другие

А 
 с. Архангельское, д.71 Михаило-Архангельская церковь
 с. Акулово, ул. Школьная, д.88-г Покровская церковь
 с. Аксиньино Никольская церковь

Б 
 дер. Болтино Покровская церковь
 с.Бузаево Борисоглебская часовня

В 
 с.Власиха церковь Ильи Муромца и святой Варвары

Д 
 дер. Дарьино Никольская церковь
 с. Дютьково Богородицерождественская церковь

Е 
 с.Ершово Троицкая церковь

Ж 
 пос. Жаворонки, ул. Лесная, д.9/2 Богоявленская церковь

З 
 пос. Заречье Храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских
 с. Знаменское Знаменская церковь
 с. Захарово часовня

И 
 с. Иславское Спасская церковь

К 
 с. Крымское (Дубки) Преображенская церковь
 с. Каринское, д.90-а Христорождественская церковь
 г. Краснознаменск Михаило-Архангельская церковь
 с.Коралово Рождественская часовня

Л 
 пос. Лесной Городок Церковь Рождества св. Пророка и Предтечи Иоанна
 с. Локотня, д.38 Покровская церковь
 с. Луцино Всехсвятская церковь
 с. Лайково Казанская церковь
 с. Луцино Никольская церковь

М 
 с.Михайловское Архангельская церковь

Н 
 пос. Новь Церковь Вячеслава Чешского
 пос. Назарьево Троицкая церковь
 с.Никольское Никольская церковь

П 
 с. Перхушково, д.121 Покровская церковь
 с. Покровское Покровская церковь*с.Павшино церковь

Р 
 с. Ромашково Никольская церковь

С 
 пос. Санаторий им.Герцена Пантелеимоновская церковь
 с. Сидоровское, ул.Восточная, д.4-а Никольская церковь
 с.Саввинская Слобода Никольская церковь
 с.Старый городок Тихвинская церковь при больнице

Т 
 с.Троицкое Троицкая церковь

У 
 с. Уборы Спасская церковь
 с. Усово Спасская церковь
 с. Успенское, ул.Советская

Ш 
 с. Шарапово Успенская церковь

Ю 
 с.Юдино Успенская церковь

Я 
 д.Ямищево Часовня иконы Казанской Божьей Матери

Часовни и храмы без точных мест 
 часовня мч. Иоанна Воина
 часовня блгв. кн. Александра Невского
 часовня иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"
 храм блгв. кн. Александра Невского
 храм иконы Божией Матери Владимирская
 больничный храм свт. Луки Симферопольского (Войно-Ясенецкого)

Одинцовский городской округ
Одинцовский городской округ